Yiyang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yiyang Xian (härad i Kina, Henan), 
 Ziyang Qu, härad, Hunan, 
 Yiyang Xian (härad i Kina, Jiangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar